Sigmund  – forma in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Sigismondo
Sigmund (mitologia)  – personaggio della mitologia norrena
6571 Sigmund  – asteroide della fascia principale
Ben Sigmund  – calciatore neozelandese